Georgetown oder George Town heißen folgende geographische Objekte:
 Georgetown County, South Carolina, USA
 Georgetown Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Städte, Gemeinden:
 Georgetown (Belize), Ort im Stann Creek District, Belize
 George Town (Tasmanien), Stadt in Tasmanien, Australien
 George Town (Bahamas), Hauptort der Insel Great Exuma
 Georgetown (Guyana), Hauptstadt Guyanas
 George Town (Cayman Islands), Hauptstadt der Kaimaninseln
 George Town (Penang), Hauptstadt der Insel Penang in Malaysia
 Georgetown (St. Vincent und die Grenadinen), Stadt in St. Vincent und die Grenadinen
 Georgetown (South Carolina), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Texas), Hauptstadt des Williamson County, Texas, Vereinigten Staaten

Sonstige Orte, Gemeindeteile:
 Georgetown (Ascension)
 Georgetown (South Australia), Australien
 Georgetown (Queensland), Australien
 Georgetown (Ontario), Kanada
 Georgetown (Prince Edward Island), Kanada
 Georgetown (Trinidad), Trinidad und Tobago
 Georgetown (Neuseeland), Neuseeland
 Georgetown (Alabama), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Alaska), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Madison County, Arkansas), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Colorado), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Connecticut), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Delaware), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Chatham County, Georgia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Quitman County, Georgia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Idaho), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Illinois), Vereinigten Staaten
 Georgetown (McDonough County, Illinois), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Floyd County, Indiana), Vereinigten Staaten
 Georgetown (St. Joseph County, Indiana), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Iowa), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Kalifornien), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Kentucky), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Louisiana), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Maine), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Maryland), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Massachusetts), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Mississippi), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Missouri), Vereinigten Staaten
 Georgetown (New Mexico), Grant County, New Mexico, Vereinigten Staaten
 Georgetown (New York), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Ohio), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Tennessee), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Washington, D.C.), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Seattle, Washington), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Berkeley County, West Virginia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Lewis County, West Virginia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Marshall County, West Virginia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Monongalia County, West Virginia), Vereinigten Staaten
 Georgetown (Wisconsin), im Grant County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Georgetown (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Georgetown (Town, Price County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Georgetown (Blaenau Gwent), Vereinigtes Königreich
historisch:
 Janjanbureh, Gambia (ehemaliger Name)
 Georgetown (Kuba), eine frühere Siedlung in der Bahía de Guantánamo auf Kuba
sowie:
 Georgetown University, Washington, D.C., USA

Siehe auch:
 Georgetown (Film)